Сергей Сизов:
 Сизов, Сергей Григорьевич (род. 1963) — российский историк.
 Сизов, Сергей Кузьмич (род. 1954) — доктор исторических наук, профессор.
 Сизов, Сергей Николаевич (род. 1967) — российский генерал-лейтенант.